ABM – obrona antybalistyczna
 ABM – traktat ABM, o ograniczeniu rozwoju systemów antybalistycznych
 ABMA – Wojskowa Agencja Pocisków Balistycznych
 ABM – producent mebli sklepowych
 ABM Solid – przedsiębiorstwo budowlane
 Program ABM – niemiecki program tworzenia miejsc pracy okresowej
 ABM – Agencja Badań Medycznych